Velika nagrada Portugalske 1984 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 21. oktobra 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 70
| 1:41:11,753
| 2
| 9
|-
! 2
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 70
| + 13,425 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 70
| + 20,042 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 70
| + 20,317 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 70
| + 1:32,169
| 5
| 2
|-
! 6
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 69
| +1 krog
| 1
| 1
|-
! 7
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 69
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 69
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 2
|  Manfred Winkelhock
| Brabham-BMW
| 69
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 20
|  Stefan Johansson
| Toleman-Hart
| 69
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 12
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 69
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 13
| 14
|  Gerhard Berger
| ATS-BMW
| 68
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 14
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 67
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 15
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 66
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 16
| 30
|  Jo Gartner
| Osella-Alfa Romeo
| 65
| Brez goriva
| 24
|  
|-
! 17
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 64
| +6 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 60
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 52
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 51
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 33
|  Philippe Streiff
| Renault
| 48
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 39
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 31
| El. sistem
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 24
| Prenos
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 19
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 8
| El. sistem
| 16
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 2
| Motor
| 27
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'22.996

Formula 1 sezona 1984
1984